La 1 (dříve známé jako La Primera a historicky známý jako TVE 1, Televisión Española, či Primera Cadena) je hlavní televizní kanál ve Španělsku. Tento kanál provozuje veřejnoprávní Radiotelevisión Española. Svým spuštěním 28. října 1956 se tento kanál stal prvním vysílaným kanálem ve Španělsku.

Programming 
Programming této stanice se zaměřuje na širší spektrum publika a obsahuje zpravodajské pořady, dokumenty, debatní pořady a zábavné pořady. La 1 již dle zákona nesmí od 31. 12. 2009 vysílat reklamy.

Loga

Sledovanost 

 Historické minimum.

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránka 

Španělské televizní stanice
Veřejnoprávní vysílací společnosti
Televizní stanice založené roku 1956